Сочи 1967 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. К участию были допущены 16 шахматистов. Турнир собрал очень представительный состав. Участвовали 9 советских шахматистов (6 гроссмейстеров, 2 международных и 1 национальный мастер), а также 7 иностранцев (2 гроссмейстера, 5 международных мастеров).

Турнир завершился большим дележом 1—5 мест. Перед последним туром лидировали Зайцев, Спасский и Шамкович, на пол-очка отставали Котов, Симагин и Крогиус, при этом Котов и Симагин играли между собой. В последнем туре трое лидеров синхронно сделали быстрые ничьи. Крогиус обыграл аутсайдера турнира Уйтелки и сравнялся с лидерами. В острой борьбе проходила партия Котова и Симагина. Игравший белыми Котов в миттельшпиле имел худшую позицию и ради обострения пожертвовал фигуру, получив взамен проходную пешку. Симагину удалось провести пешечную атаку, вскрыть позицию белого короля, добиться победы и также догнать лидеров.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Норму гроссмейстера выполнил А. Н. Зайцев. После 11-го тура он был единоличным лидером турнира, однако на финише проявил осторожность: сделал 4 ничьи, обеспечив себе звание гроссмейстера. Международным мастером стал С. М. Жуховицкий.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1967 год в шахматах
Спорт в России в 1967 году
1967 год в Краснодарском крае